Efecto secundario puede referirse a:
 En medicina, un Efecto secundario, es una reacción adversa a un tratamiento en particular.
 En farmacología una Efecto secundario (farmacología);
 En informática, a un efecto secundario, o cambio de estado causado por un llamado a una función;